Анчик (Анчих) — село (аул) в Ахвахском районе Дагестана. Административный центр сельского поселений «Сельсовет „Анчикский“».

Географическое положение 
Расположено на северном склоне безымянной горы в долине одного из притоков реки Ахвах, в 5 км к северо-западу от районного центра села Карата.

Население 
Населено этнографической группой аварцев — каратинцами.

Этимология 
Название села происходит от слова анча — ‘камень’.

История 
До Кавказской войны Анчих входил в каратинский союз сельских обществ, который просуществовал вплоть до установления Советской власти и считался одним из сильных обществ в регионе. После установления Советской власти Анчих включили в Ботлихский район Андийского округа. С образованием Ахвахского района в 1933 году Анчих вошёл в новый район. 1 февраля 1963 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР в связи с переходом страны к всеобщей перестройке управления народным хозяйством по производственному принципу район упразднили. Его территорию передали Ботлихскому району, который образовали из сёл Ахвахского, Ботлихского и части Гумбетовского районов. 12 января 1965 года Ахвахский район, как и Ботлихский, восстановили в прежних границах.

Пожар в Анчихе 

5 августа 2010 года старый Анчих сгорел. В тушении пожара принимало участие население соседних сёл. Пожарные расчёты приехали из нескольких районов республики и соседней Чечни. Но спасти историческую часть села не удалось. Район старинной архитектуры за считанные часы превратился в пепелище. По официальным подсчётам сгорело 69 домовладений, а число пострадавших составило 301 человек.

На беду анчихцев откликнулись президент Ингушетии Юнус-бек Евкуров, депутат Народного Собрания РД, генеральный директор ООО «Магмус» Муслимов Магомедзагид, мэр Хасавюрта Сайгитпаша Умаханов, жители окрестных сёл и другие.

Известные уроженцы 
 Гамзатханов, Магомедхан Аманулаевич — двукратный чемпион мира по боям без правил, известный в спортивном мире как «Волк-хан».
 Газибало Дибир Анчихский — знаменосец Имама Шамиля.
 Темирсултанов, Шамиль — чемпион Европы по боксу среди юниоров.
 Гаджимагомедов, Муслим Замиалиевич — чемпион Всемирных Юношеских Игр (1998) по дзюдо, чемпион России по дзюдо.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Ахвахского района